Beatdown steht für:
 Beatdown Hardcore, Subgenre der Musikrichtung Metalcore
 The Fighters 2: The Beatdown, US-amerikanischer Martial-Arts-Film (2011)